Ко́бринська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах колишнього СРСР. Названа на честь білоруського міста Кобрина.

Кобринська вулиця — зникла вулиця у Києві.

Кобринська вулиця — вулиця у Мінську.

Вулиці